Nyikolaj Ivanov
 Nyikolaj Iudovics Ivanov (1851–1919) orosz tábornok, első világháborús tiszt
 Nyikolaj Ivanov (18??–19??) szovjet-orosz csillagász
 Nyikolaj Nyikolajevics Ivanov (1942) szovjet atléta, rövidtávfutó, olimpikon
 Nyikolaj Petrovics Ivanov (1949–2012) olimpiai bajnok szovjet-orosz evezős
 Nyikolaj Vlagyimirovics Ivanov (1964) orosz nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Nyikolaj Ivanov (1971) kazah sífutó, olimpikon

Hasonló nevűek
 Nikolaj Ivanov (1972) bolgár röplabdázó, olimpikon